ABLV steht für:
 Australian bat lyssavirus (Australisches Fledermaus-Lyssavirus), siehe Tollwut oder Lyssavirus
 ABLV Bank, eine Privatbank mit Sitz in Riga
 Amtsblattverordnung (ABlV), siehe Amtsblatt (Liechtenstein)

ABLV